L'édition  féminine 2023 du tournoi de tennis de Lyon se déroule du 30 janvier au  à Lyon, sur dur en intérieur. 
Elle est classée en catégorie WTA 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Sorana Cîrstea, remplacée par  Alycia Parks
  Anhelina Kalinina, remplacée par  Camila Osorio
  Liudmila Samsonova, remplacée par  Viktorija Golubic
  Jil Teichmann, remplacée par  Tamara Korpatsch
  Martina Trevisan, remplacée par  Maryna Zanevska
  Donna Vekić, remplacée par  Julia Grabher

Lauréates 
En simple, l'américaine Alycia Parks, qui disputait sa première finale WTA, remporte son 1er titre en carrière sur le circuit principal. Caroline Garcia s'incline pour la 4ème fois de sa carrière lors d'une finale, elle restait sur 5 finales consécutives remportées depuis sa dernière finale perdue à Strasbourg en 2019. 

En double, c'est la paire Cristina Bucșa - Bibiane Schoofs qui s'impose. L'espagnole remporte son premier titre et la néerlandaise son second en carrière.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Lyon
Tennis en France en 2023
Tennis en janvier 2023
Tennis en février 2023